Chrome, Smoke & BBQ () — сборник, бокс-сет из 4 CD американской рок-группы ZZ Top, вышедший в 2003 году, избранная антология творчества группы с её создания (и даже немного ранее) и до 1992 года.

Об альбоме 
Название альбома коррелирует с выражением Chrome, Smoke & Fire (), которое применялось для описания хот-родов. Они имели хромированную фурнитуру, и будучи кастомизированными, извергали из выхлопных труб огонь и дым. Но с названием альбома не всё так однозначно. Судя по концепции обложки, Chrome, Smoke & BBQ — это название придорожной закусочной (roadhouse), распространённых на Юге США, и служившими, в том числе, местами для выступлений блюзовых музыкантов. Слова, составляющие название, имеют множество различных сленговых значений; так слово chrome может переводиться как «крутой», или этим словом называют, например крепкий солодовый ликёр Steel Reserve 211, smoke может быть и копчёностью, и трубочкой (в том числе с марихуаной); свои сленговые значения, наряду с обычным значением, имеет и аббревиатура BBQ.

Warner Brothers на четырёх дисках выпустила избранную антологию творчества группы по 1992 год, то есть до того времени, когда ZZ Top ушли с Warner Brothers на RCA. Важность этого релиза заключалась прежде всего в том, что впервые (за несколькими редкими исключениями) на CD были выпущены ранние записи группы в том виде, в котором они записывались изначально; до этого в формате CD были доступны лишь обработанные в 1986 году записи (в частности цифровыми методами был изменён звук ударных, была проведена и иная обработка). Кроме того, в релизе содержались редкие записи Гиббонса времён Moving Sidewalks, кавер-версии и концертные записи.

Альбом был тепло встречен критиками: «это вообще первый логический подход [к сборникам] в истории ZZ Top и хоть это не идеальный сборник, но мучительно близок к таковому»

К альбому прилагалась богато иллюстрированная, в том числе редкими фотографиями 80-страничная книга о группе с комментариями о каждой песне. Лимитированное издание в 15 000 экземпляров было упаковано в конверт со стилизованной придорожной закусочной и фигурами участников группы; а буклет к нему был сделан в форме меню.

Список композиций

CD 1

CD 2

CD 3

CD 4

Состав 
 Билли Гиббонс — вокал, гитара
 Дасти Хилл — бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные

Примечания 

Альбомы ZZ Top
Бокс-сеты ZZ Top